Combasteil est un nom propre français qui peut faire référence à :

Localisation 
Combasteil est un patronyme français principalement présent en Limousin, en particulier en Corrèze.

Patronyme 

 Jean Combasteil (1976-), homme politique français.

Références 

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien